Bunium filipes är en flockblommig växtart som beskrevs av Josef Franz Freyn och Paul Conrath. Bunium filipes ingår i släktet jordkastanjer, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Jordkastanjer
filipes